Eskişehir (district)
Eskişehir (provincie)
Eskişehir (stad)
Eskişehir (dialect)